Desa Karyasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 106,62), 
 Desa Karyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, Kabupaten Karawang), 
 Desa Karyasari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,54, long 105,84), 
 Desa Karyasari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,38, long 105,90), 
 Desa Karyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,64, long 107,80), 

Robotskapade Indonesienförgreningar